Formula Atlantic sezona 1978 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 6. aprilom in 24. septembrom 1978.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

1978 v športu
1978